A 3. Zmaj egy horvát sci-fi és fantasy szervezet.

Működés 
2005. május 3-án alapították Fiumében. A név jelentése Harmadik sárkány. Az "Eridan" című fanzint kiadása is a nevükhöz fűződik.

Rikon 
Ők szervezik a RIKON sci-fi, fantasy, horror convenciont is.
Az első 1997 októberében volt, és az AURORA sci-fi szervezet hozta össze. 2004-ben megszűnt, viszont a részben ex-AURORA tagok alapította 3. Zmaj újraindította. A convenciókon átlagosan 300 vendég jelenik meg.

Források 
 3zmaj.hr

Sci-fi szervezetek
Fiume